Piotr Brzeziński (1944–2015) – polski aktor teatralny
 Piotr Brzeziński (1862–1939) – polski biolog i ogrodnik